Аккутир — название населенных пунктов в Казахстане:

 Аккутир (до 2018 г. — Беленькое) — село в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области, Актауский сельский округ.
 Аккутир (до 199? г. — Беленькое) — упразднённое село в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области, Амангельдинский сельский округ.